Дентер (Denter) е име на:

 Гай Ливий Дентер, magister equitum 348 пр.н.е.
 Марк Ливий Дентер, римски консул 302 пр.н.е.
 Луций Цецилий Метел Дентер, римски консул 284 пр.н.е.
 Луций Цецилий Дентер, претор 182 пр.н.е.
 Марк Цецилий Дентер, посланик 173 пр.н.е. при цар Персей в Древна Македония